Nandufe puede hacer referencia a los siguientes pueblos:

 Nandufe (Tondela), situado en la ciudad de Tondela (Portugal).
 Nandufe (España), situado en el municipio de Carballo, en Galicia (España).